Dieser Artikel behandelt die Englische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland sowie die Qualifikation dazu. England nimmt zum sechsten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt erreichte England 2019 das Spiel um Platz 3, verlor dieses aber.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Österreich, Nordirland, erstmals Luxemburg, Nordmazedonien und Lettland. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt, der Gruppenzweite ist für die Playoffspiele qualifiziert. Kurz vor der Beginn der Qualifikation übernahm die Niederländerin Sarina Wiegman den Posten der Nationaltrainerin. England konnte alle zehn Spiele ohne Gegentor gewinnen und mit 80:0 einen neuen Torrekord aufstellen. Mit acht Toren pro Spiel konnten sie aber nicht die Quote von Deutschland (9,17 Tore pro Spiel) aus der Qualifikation für die WM 1995 überbieten. Mit 20:0 gegen Lettland gelang es ihnen am 30. November 2021, den erst fünf Tage zuvor von Belgien aufgestellten Rekord für den höchsten Sieg einer europäischen Nationalmannschaft um ein Tor zu überbieten.

Insgesamt kamen 27 Spielerinnen zum Einsatz, von denen Millie Bright, Lauren Hemp, Beth Mead und Ella Toone in allen zehn Spielen zum Einsatz kamen. Je einmal fehlten Rachel Daly, Nikita Parris und Georgia Stanway. Verletzungsbedingt konnte die langjährige Kapitänin Steph Houghton nicht eingesetzt werden. Sie wurde vertreten von Leah Williamson (7×) und Millie Bright (3×). Im Tor stand achtmal Mary Earps, die von den vorherigen Nationaltrainern kaum eingesetzt wurde. Je einmal im Tor standen Ellie Roebuck und Hannah Hampton. Zu ihren ersten Länderspielen kamen in der Qualifikation Katie Zelem (beim 20:0-Rekordsieg gegen Lettland) und Lauren James (im vorletzten Spiel). 16 Spielerinnen kamen mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz.

Beste Torschützin war mit 13 Toren Beth Mead, die damit zusammen mit zwei anderen Spielerinnen drittbeste Torschützin der Qualifikation war. Je zehn Tore erzielten Ella Toone und Ellen White, die nach der wegen der COVID-19-Pandemie dazwischen geschobenen EM-Endrunde in England und dem Gewinn des EM-Titels zurückgetreten war, und in den letzten beiden Qualifikationsspielen nach der EM nicht mehr mitwirkte. Am 27. November 2021 hatte sie gegen Österreich ihr 100. Länderspiel für England bestritten und das für die Qualifikation vorentscheidende Tor geschossen. Insgesamt erzielten 15 Spielerinnen in der Qualifikation 77 Tore – hinzu kamen drei Eigentore.

Abschlusstabelle

Spielplan

Vorbereitung 
In die WM-Vorbereitung starteten die Engländerinnen im Oktober 2022 mit Spielen gegen Weltmeister USA (2:0) und Tschechien (0:0). Im November sind Spiele in Spanien gegen die Ex-Weltmeister Japan (4:0) und Norwegen terminiert. Im Februar richteten die Engländerinnen zum zweiten Mal den Arnold Clark Cup aus, an dem die WM-Teilnehmer Italien und Südkorea  sowie Belgien teilnahmen.  Die Engländerinnen gewannen alle Spiele und verteidigten den im Vorjahr gewonnenen Pokal. Am 6. April trifft die Mannschaft bei der ersten Austragung der UEFA-CONMEBOL Women’s Finalissima auf Südamerikameister Brasilien. Fünf Tage später spielen sie gegen Australien zu Gunsten der Alzheimer’s Society.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 1 zugeordnet. Sie konnte somit nicht in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde als Gruppenkopf der Gruppe D ausgelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Zugelost wurden Asienmeister China, Dänemark und eine Mannschaft, die sich im Februar beim interkontinentalen Play-Off-Turnier noch qualifizieren musste. Dies ist Haiti, das sich zunächst gegen den Senegal und dann Chile durchsetzte. Bisher gab es keine WM-Spiele gegen die drei Gruppengegner. Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft auch in der K.-o.-Runde alle Spiele in Australien bestreiten, zunächst gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe B mit Australien und Olympiasieger Kanada am 7. August in Brisbane bzw. Sydney.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

England
2023